A 2012-es PDC-dartsvilágbajnokság (2012 Ladbrokes.com World Darts Championship) egy 2011. december 15-e és 2012. január 2-a között került megrendezésre a londoni székhelyű Alexandre Palace-ban. Ez volt a 19. PDC-világbajnokság melyet a Professional Darts Corporation rendezett, miután 1994.-ben különvált a British Darts Organisationtől.

A győztes Adrian Lewis lett, megvédve ezzel világbajnoki címét. Ezzel az angol lett a második olyan játékos, aki megvédte a címet. Phil Taylor lett az első, aki az eddigi összes PDC-dartsvilágbajnokságon részt vett, miután Dennis Priestley nem kvalifikált az eseményre. 

Először jutottak ki játékosok Portugáliából, Szerbiából, és Malajziából. A tornán összesen 72 játékos vesz részt. Az Order of Merit legjobb 32 játékosa, a Pro Tour ranglista legjobb 16 játékosa, és a selejtezőkből kijutott 24 játékos vesz részt a világbajnokságon.

Díjazás 
A torna összdíjazása 1,000,000 £, a győztes 200,000, a döntős pedig 100,000 angol fontot kap. A kilencnyilasért külön pénznyeremény járt.

Résztvevők 
Order of Merit

  Phil Taylor
  '''Adrian Lewis
  James Wade
  Gary Anderson
  Simon Whitlock
  Mark Webster
  Wes Newton
  Raymond van Barneveld
  Paul Nicholson
  Terry Jenkins
  Mark Walsh
  Merwyn King
  Colin Lloyd
 

Darts
2012 a sportban
London sportélete